Routier steht für

 die französische Gemeinde Routier im Département Aude
 ein Seebuch
 die spanische Triathletin Carolina Routier (* 1990)
 die französischen Fernfahrer

Siehe auch:
 Routhier